Hussein Dey – città dell'Algeria
Husayn III d'Algeri – governatore di Algeri
N. A. Hussein Dey – società calcistica algerina
Distretto di Hussein Dey – distretto della provincia di Algeri, in Algeria